Верхний Ат-Урях — заброшенный посёлок городского типа в Ягоднинском районе Магаданской области России.

По данным переписи 2010 года населения нет.

Расстояние до административного центра района 75 км.

История 
Образован в 1953 году. Ранее входил в состав Северного горнопромышленного управления. Есть сведения, что до 1938 года прииск носил имя Эдуарда Берзина и был переименован в связи с расстрелом последнего. Позднее ему было возвращено имя первого директора Дапьстроя.

Именно здесь впервые на Колыме была применена гидравлическая установка, смонтирован и запущен терриконик, что существенно повысило производительность труда. В 1992 году прииск имени Берзина был реорганизован и стал карьером Ягоднинского ГОКа.

Население

Источники 
 
 http://weather-in.ru/magadanskaja/45775
 http://burhala-planeta.narod.ru/Verhni.htm
 http://www.region49.ru/engine/print.php?newsid=5596&news_page=1

Примечания 

Посёлки городского типа Магаданской области
Населённые пункты Ягоднинского района